150-річчя з дня народження П. І. Чайковського () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 25 квітня 1990 року. Монета присвячена 150-річчю з дня народження П. І. Чайковського (25 квітня 1840 — 25 жовтня 1893) — російського композитора, диригента, педагога, музичний журналіста. Вважається одним з найбільших композиторів в історії музики. Автор понад 80 творів, у тому числі 10 опер, трьох балетів. Його концерти та інші твори для фортепіано, сім симфоній (шість пронумерованих і симфонія «Манфред»), чотири сюїти, програмна симфонічна музика, балети «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик» є надзвичайно цінним внеском у світову музичну культуру.

Історія 
Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
У центрі поля монети розміщено зображення монумента: П. І. Чайковський сидить на стільці, його права рука лежить на пюпітрі з відкритими нотами, ліва рука піднята вгору. На задньому плані розміщено зображення нотоносця з нотним записом. Зліва від зображення розміщено факсимільний підпис композитора. Нижче підпису — роки життя Чайковського: «1840-1893» (напис напівкруглий, примикає до ободку). Такий же напівкруглий напис розташовано у верхній частині поля монети: «П. ЧАЙКОВСКИЙ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкін
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті russian-money.ru 

Монети СРСР